Шиньи ():
 Шиньи (Швейцария) — коммуна в Швейцарии, кантон Во.
 Шиньи (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.

См. также 
 Шиньи-ле-Роз () — коммуна во Франции, департамент Марна.